Ольшаники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ольшаники — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Ольшаники — заброшенная деревня в Городокском районе Витебской области.
 Ольшаники — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Ольшаники 1 — деревня в Круглянском сельсовете Круглянского района Могилёвской области

Россия 
 Ольшаники — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.